Группу 1 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Кипра и Сан-Марино. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получила сборная Германии, опередившая занявшую 2 место сборную Боснии и Герцеговины на 8 очков.

Время начала матчей — центральноевропейское (UTC+01:00).

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты

Бомбардиры 
8 голов
  Пениель Млапа

6 голов

  Неманья Билбия

  Милан Джурич

5 голов

  Мирослав Стеванович

  Александр Эссвайн

4 гола

  Дмитрий Хлебосолов
  Максимилиан Байстер

  Льюис Холтби
  Несторас Митидис

3 гола

  Олег Патоцкий
  Эдин Вишча
  Пьер-Мишель Ласогга

  Мориц Ляйтнер
  Себастьян Польтер
  Яннис Потуридис

  Маркос Михаил

2 гола

  Мухамед Бешич
  Даниэль Гинчек
  Апостолос Веллиос

  Харалампос Мавриас
  Атанасиос Пецос
  Костас Фортунис

  Мануэль Баттистини

1 goal

  Александр Анюкевич
  Александр Куган
  Игорь Кузьменок
  Срджан Граховац
  Горан Закарич
  Штефан Белль
  Илкай Гюндоган

  Даниэль Дидави
  Юлиан Дракслер
  Ян Кирххофф
  Себастьян Нойманн
  Патрик Функ
  Панайотис Влаходимос
  Андреас Алкивиаду

  Стелиос Деметриу
  Хараламбос Димостенус
  Николас Киллас
  Андреас Питтарас
  Валентинос Сиелос
  Никос Энглезу

1 автогол

  Вадим Курлович (в матче против Кипра)
  Андрей Лебедев (в матче против Греции)

  Славко Брекало (в матче против Кипра)
  Мариос Антониадис (в матче против Боснии и Герцеговины)

  Андреас Христофидис (в матче против Белоруссии)
  Георгиос Экономидис (в матче против Греции)

Примечания

Ссылки 
 Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир